Николай Николаевич Спинёв (род. 30 мая 1974, Ростов-на-Дону) — российский спортсмен, олимпийский чемпион 2004 года в академической гребле (четвёрка парная). Заслуженный мастер спорта (2004).

Член сборной команды России на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

С 23 ноября 2012 года вице-президент Федерации Гребного спорта России.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) России
Заслуженные мастера спорта России
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1996 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года